Нестор Дмитров ((; ) — украинский греко-католический священник, создавший ряд приходов УГКЦ в Канаде. 

Родился в Австро-Венгрии, в селе Жеребки (Галиция), изучал теологию в Лемберге. Рукоположен в священники в 1894 архиепископом Сильвестром. В 1895 году эмигрировал в США и поселился в Пенсильвании (Маунт-Кармел). С 1895 по 1897 год редактировал американскую украиноязычную газету Свобода. В 1897-1898 гг, по просьбам украинских эмигрантов, посетил Канаду, где основал ряд греко-католических приходов: Трембовля и Эдна-Стар, где ныне располагается музей Калина-Кантри. О посещении украинских общин Западной Канады (от Виннипега до Эдмонтона) он впоследствии написал статью "Канадская Русь" (Канадійська Русь). 

В 1899 вернулся в США, где принимал участие в работе "Руського народного соборе" (Ruthenian National Union), впоследствии (с 1914 года) переименованного в "Украинский народный собор".

Ссылки
 Dmytriw, Nestor
 Дмитров Н. "Канадійська Русь". Пекуча правда про наших піонерів

Примечание 

Священники УГКЦ
Персоналии по алфавиту